Sarah Ulmer (cyclisme) (née en 1976), coureuse cycliste néo-zélandaise
Sarah Ulmer (rugby à XV) (née en 1977), joueuse canadienne de rugby à XV